Austria:
 Elmen – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Reutte

Osoby:
 Gustav Elmen – szwedzki metalurg